Outre-tombe
Memoires d'outre-tombe
Vengeance d'outre-tombe
Histoires d'outre-tombe
Frissons d'outre-tombe
Les Amants d'outre-tombe
Le Bleu d'outre-tombe